Росташи — топоним в России:

 Росташи — река в Самарской области, приток реки Большой Иргиз.
 Росташи — деревня в Башмаковском районе Пензенской области, упразднена в 2001 году.
 Росташи — село в Аркадакском районе Саратовской области.

См. также 
 Росташевка